Кожинское сельское поселение — бывшее (до 2014 года) муниципальное образование в Чернском районе Тульской области России.

Административный центр — деревня Кожинка.

Население

История 
В 2014 году объединено с Липицким сельским поселением. Объединённое сельское поселение получило название Муниципальное образование Липицкое.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили 30 населённых пунктов:
 деревни: Богородское, Бруски, Донок, Кожинка, Красивка, Лутово, Нагаево-Карбоньер, Новоселки, Петровское, Пишково, Пишково-Слобода, Рассоха, Розка, Сторожевое, Тимирязево, Уготь, Шаталово.
 посёлки: Красная Звезда, Украинец, Южный.
 сёла: Архангельское, Бортное, Ержино, Лужны, Репно-Никольское, Успенское, Черноусово.
 слободы: Заречная, Миллионная.
 хутор: Шагаев.

В 2013 году посёлок Украинец, деревни Бруски и Нагаево-Карбоньер присоединены к селу Архангельское.

Достопримечательности 
 Церковь Михаила Архангела (Архангельское)
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Лужны)
 Недалеко от деревни Черноусово находится Автомузей Михаила Красинца.
 В деревне Красивка расположен Красивский психоневрологический интернат.

Примечания 

Кожинское
Упразднённые муниципальные образования Чернского района
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году